Джамиль (имя)
 Джамиль, Ахмед (1913—1977) — советский азербайджанский поэт.
 Джамиль, Фатулла (1942—2012) — министр иностранных дел Мальдив